Giovanni Ventura (XV secolo) – medico italiano
Giovanni Ventura (1801-1869) – attore e poeta italiano
Giovanni Ventura (1944-2010) – terrorista italiano
Giovanni Ventura Borghesi (1640-1708) – pittore italiano